Екатерина Дмитриевна Сухинина (1919—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1919 году в Заводоуковске. Член КПСС с 1945 года.

С 1937 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1937—1978 гг. — учительница начальных классов в Омске, на комсомольской работе в городе Омске, первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ, партийный работник в партийных органах города Омска, первый секретарь Центрального райкома партии города Омска, заведующая отделом, секретарь Омского обкома КПСС по идеологии.

Умерла в Омске в 1992 году. Похоронена на Старо-Северном кладбище.

Ссылки 
 Энциклопедия «Омск в лицах» — С. 457.
 Центр. райком Омска

Функционеры ВЛКСМ
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Секретари Омского обкома КПСС
Похороненные на Старо-Северном кладбище